Тур Хоккайдо () — шоссейная многодневная велогонка, с 1987 года ежегодно проводящаяся на японском острове Хоккайдо. До 2000 года проходила среди любителей. С 2005 года организуется в рамках UCI Asia Tour под категорией 2.2.

Призёры

Ссылки 
Официальный сайт 
Тур Хоккайдо на FirstCycling 

Велогонки в Азии
Велогонки в Японии